Karwowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Karwowo (Sochaczew) in der Woiwodschaft Masowien
 Karwowo (Radziłów) in der Woiwodschaft Podlachien
 Karwowo (Rajgród) in der Woiwodschaft Podlachien
 Karwowo (Stawiski) in der Woiwodschaft Podlachien
 Karwowo (Kołbaskowo) in der Woiwodschaft Westpommern
 Karwowo (Łobez) in der Woiwodschaft Westpommern